El Ministerio de Educación y Ciencia de España, fue un departamento ministerial con competencias en educación y ciencia durante los gobiernos de Francisco Franco, Luis Carrero Blanco y de Carlos Arias Navarro en la etapa de la dictadura franquista, hasta la reforma política de la legislatura Constituyente durante el reinado de Juan Carlos I. Existió con esta denominación desde 1966, cuando se renombró al Ministerio de Educación Nacional, hasta 1976.

Titulares 
Los titulares del Ministerio de Educación fueron:
 Manuel Lora-Tamayo Martín (2 de junio de 1966-10 de abril de 1968)
 José Luis Villar Palasí (16 de abril de 1968-11 de junio de 1973)
 Julio Rodríguez Martínez (11 de junio de 1973-3 de enero de 1974)
 Cruz Martínez Esteruelas (3 de enero de 1974-11 de diciembre de 1975)
 Carlos Robles Piquer (11 de diciembre de 1975-7 de julio de 1976)

Historia

Enlaces externos 
 Relación cronológica de gabinetes, en la página del Instituto de Historia (CSIC).
 Cambio de denominación en el BOE del 2 de junio de 1966;

1966
Política, instituciones y leyes del franquismo
Educación y Cienca